Orkesta kan syfta på:

 Orkesta socken – en socken i Uppland ingick i Seminghundra härad
 Orkesta landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1952
 Orkesta församling – en tidigare församling i Stockholms stift –2006
 Orkesta kyrka – en kyrkobyggnad i Vallentuna församling
 Orkesta distrikt – ett distrikt i Vallentuna kommun och Stockholms län
Orkestastenen – en av de runstenar som står utanför Orkesta kyrka
Markim och Orkesta – ett kulturlandskap i Vallentuna kommun